

Ґромадзиці — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ґромадзиці — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства